Sjöbevakningen kan syfta på:

 Sjöbevakningen (Sverige) – en militär organisation inom Svenska marinen, som övervakar Sveriges kust.
 Sjöbevakningen (Finland) – en sjöoperativa delen av det finska gränsbevakningsväsendet
 Sjöbevakningen på Åland – sjöbevakning på Åland